Валерио Трухано има више значења:

 Општина Валерио Трухано (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Валерио Трухано (Валерио Трухано, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику